Proba masculină de aruncare a greutății de la Campionatul Mondial de Atletism din 2022 a avut loc în perioada 15-17 iulie 2022 pe Hayward Field din Eugene, SUA.

Standardul de calificare
Standardul de calificare a fost de 21,1 m.

Program
<small>Ora este ora SUA (UTC-7)</small>

Rezultate

Calificări
În finală s-au calificat toți sportivii care au aruncat greutatea la distanța de 21,2m (C) sau cele mai bune 12 performanțe (c).

Finala

Referințe

Probe la Campionatul Mondial de Atletism din 2022